Der Begriff Seestraße bedeutet meistens eine Straße in einer Stadt; er kann aber auch einen Seeweg bezeichnen. Meerengen mit dem Attribut „Straße“ sind Seestraßen (siehe auch Wasserweg). 

Eine Seestraße gibt es unter anderem in folgenden Städten:
 Seestraße (Berlin-Wedding) mit U-Bahnhof Seestraße
 Seestraße (Dresden)
 Seestraße (Gelsenkirchen)
 Seestraße (Konstanz)
 Seestraße (Potsdam)
 Seestraße (Reutlingen)
 Seestraße (Stralsund)
 Seestraße (Unterschondorf) mit Haus Nr. 12, Nr. 16, Nr. 18, Nr. 30 und Kapelle Maria Schnee
Eine Seestraße, welche durch mehrere Gemeinden und Städten führen kann und darin auch so bezeichnet wird, gibt es über weite Strecken unter anderem um folgenden Seen:
 Bodensee
 Zürichsee
 Seestrasse rechtsufrig

Darüber hinaus bezeichnet Seestraße folgende Ortsteile:
 Seestraße (Gemeinde Hof), Gemeinde Hof bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Seestraße (Gemeinde Eisenerz), Stadtgemeinde Eisenerz, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:

 Wohnanlage Seestraße

 Seeweg
 Seenweg